El dígraf <dj>, segons els dialectes del català, s'usa per representar el so [dʒ] o [tʃ] en determinades paraules, per exemple: adjunt, adjectiu, cambodjà.

Vegeu també 
 J
 Dígraf

D
Dígrafs del català